Partheil ist der Name von

 Alfred Partheil (1861–1909), deutscher pharmazeutischer Chemiker
 Uli Partheil (* 1968), deutscher Jazzmusiker